Spreading the Rage — пятый студийный альбом немецкой группы Disbelief. Релиз вышел в свет в октябре 2003 года. Был записан в период с 12 мая по 1 июня на студии Stage One Studio с продюсером Энди Классеном и издан на лейбле Massacre Records по лицензии GSM — Grind Sydicate Media. Релиз альбома состоялся 21 октября 2003 года.

На песню «To The Sky» был снят клип, вошедший на видеосборник лейбла Nuclear Blast Monsters of Metal Vol. 2, а концертное видео на песню «Ethic Instinct» попало на Monsters of Metal Vol. 3.

Список композиций 
 «The Beginning of Doubt (Intro)» — 01:37
 «Ethic Instinct» — 03:21
 «To the Sky» — 04:45
 «No More Lies» — 06:08
 «Spreading the Rage» — 04:25
 «Inside My Head» — 04:37
 «Death Will Score» — 03:26
 «For Those Who Dare» — 04:05
 «Addiction» — 04:35
 «It’s God Given» — 05:31
 «Drown» — 04:48
 «Democracy» — 03:45
 «Back to Life» — 05:45

Участники записи 
 Карстен Ягер — вокал
 Оливер Ленц — гитара
 Жан-Дирк Лёффлер — лид-гитара
 Йохен Транк — бас
 Кай Бергерин — ударные

Рейтинги 
 «ROCK HARD» — 10/10 points
 «LEGACY» — 14/15 points
 «HAMMER» — 6/7 points
 «ORKUS» — 9/10 points

Примечания

Ссылки 
 Альбом в дискографии на официальном сайте
 Альбом в дискографии Encyclopaedia Metallum
 Альбом в дискографии Lost Souls Domain

Альбомы Disbelief
Альбомы Massacre Records